Бердюжиха:

 Бердюжиха (приток Чумыша) — речка в Заринском районе Алтайского края;
 Бердюжиха (приток Китерни) — речка в Искитимском районе Новосибирской области;

См. также Бердюшиха